Metal Circus — мини-альбом американской рок-группы Hüsker Dü, вышедший в  году.

Об альбоме 
Музыкальной основой Metal Circus, как и других ранних записей группы, является хардкор-панк. Тем не менее, на этом альбоме появляются признаки влияния поп-музыки, в особенности в песнях Гранта Харта («It’s Not Funny Anymore» и «Diane»).

Ирландская группа Therapy? в 1995 году записала кавер-версию песни «Diane».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Hüsker Dü
Мини-альбомы 1983 года
Альбомы панк-рока
Мини-альбомы SST Records